WhatsUp Gold (WUG) представляет собой программу для сетевого управления и мониторинга программного обеспечения, разработанную Ipswitch, Inc. Основанная в 1991 году, Ipswitch, Inc является частной компанией с штаб-квартирой в городе Лексингтон, штат Массачусетс.
WhatsUp Gold осуществляет комплексное управление как физическими, так и виртуальными сетями, системами и приложениями, а также мониторинг и управление журналами.

Обзор WhatsUp Gold 
Основные свойства WhatsUp Gold:
 Обнаружение — автоматическое обнаружение всех ресурсов (сетевых устройств, систем и их взаимосвязей) и построение топографической карты подключений с использованием сетевых технологий 2/3 уровня, в том числе ARP, SNMP, ICMP, SSH, LLDP, WMI, Telnet и т. д.
 Отображение — полное отображение сети и автоматическое создание топологической карты 2/3 уровня с видимостью физических и IP-соединения, в том числе VMware и VLAN-информации.
 Мониторинг — отслеживание состояния и доступности сети, систем и приложений инфраструктуры с помощью активных и пассивных технологий мониторинга; своевременное оповещение с помощью SNMP-ловушек и Syslog сообщений от сетевых устройств
 Оповещение — единая панель с предупреждениями со всей инфраструктуры (проблемы с производительностью, перегрузки трафика, ошибки в конфигурации и т. д.); многоуровневая эскалация оповещений
 Построение отчетов — стандартные и настраиваемые отчеты обеспечивают полный обзор состояния сетевой инфраструктуры

Награды 
 Network Management Product of the Year, 2012 — Network Computing Awards
 PC Magazine Editors' Choice Award, 2012 — WhatsUp Gold v16
 Global Excellence Award, 2012 — Info Security Products Guide
 Best Software Product of the Year, 2011 (WhatsUp Gold Premium) — IT Pro Awards
 Network Management Product of the Year, 2010 — Network Computing Awards

Примечания 

Сетевое управление
Сетевое программное обеспечение